Stor-Hällsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Hällsjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (21,8 ha)
Stor-Hällsjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (54,1 ha)
Stor-Hällsjön, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,  (17,8 ha)

Se även
Hällsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn